Женская сборная Дании по кёрлингу — представляет Данию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Дании (, ).

Статистика выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

См. также 
 Мужская сборная Дании по кёрлингу
 Смешанная сборная Дании по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Дании по кёрлингу
 Сборная Дании по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Дании по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 Дания -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Дании

Дания
Кёрлинг в Дании
Кёрлинг
Женский кёрлинг